Список рок-хитов № 1 1995 года по версии Billboard включает синглы в стиле рок, занимавшие 1 место рок хит-парада Modern Rock Tracks (с конца 2009 именующегося Alternative Songs) в 1995 году.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 1995 год в музыке

Чарты Billboard 1995 года
Списки рок-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1995 года
Рок-чарты